Osoby o tym nazwisku:
 Anne Gwynne (właśc. Marguerite Gwynne Trice) − amerykańska aktorka filmowa i modelka
 Fred Gwynne − amerykański aktor
 Horace Gwynne − kanadyjski bokser, olimpijczyk
 Peter Gwynne − australijski aktor
 Roland Gwynne − brytyjski samorządowiec
 Rupert Gwynne − brytyjski polityk, poseł

Osoby o tym imieniu:
 Gwynne Evans − amerykański pływak, olimpijczyk